Аврора — римська богиня світанку.
 «Аврора» — крейсер Балтійського флоту.
 «Аврора» — чотиризірковий готель у Харкові.
 Аврора — метелик родини Біланових.
 Аврора — жіноче ім'я.
 Аврора''' — програма ЄКА.

Кіно 
 «Аврора» — канадський фільм 2005 року, римейк фільму «Маленька Аврора, дитина-мучениця» 1952 року.
 «Аврора» — французький фільм 2006 року.
 «Аврора» — український фільм 2006 року.
 «Аврора» — румунський фільм 2010 року.

Топоніми 

 Аврора — село, Роздольненський район, Автономна Республіка Крим, Україна
 Аврора — станційне селище, Глибоківський район, Східноказахстанська область, Казахстан
 Аврора — місто у провінції Онтаріо в Канаді

Див. також 
 Аурора